Shadow Dancer bezeichnet:

 ein Arcade-Spiel aus dem Jahr 1989 sowie dessen Portierungen für verschiedene Spielkonsolen, siehe Shinobi (Spieleserie)
 Shadow Dancer (Band), britisches Techno-Duo
 Shadow Dancer (Film), britisch-irischer Spielfilm von James Marsh aus dem Jahr 2012